Jiří Černý ist der Name folgender Personen:

* Jiří Černý (Philosoph) (1928–1982), tschechischer Philosoph und Philosophiehistoriker 
 Jiří Černý (Musikkritiker) (* 1936), tschechischer Musikkritiker 
 Jiří Černý (Linguist) (* 1936), tschechischer Linguist 
 Jiří Černý (Kanute), tschechischer Kanute 
 Jiří Černý (Kunsthistoriker) (* 1961), tschechischer Kunsthistoriker 
 Jiří Černý (Mathematiker) (* 1975), tschechischer Mathematiker